Yacoub El Mansour peut désigner au Maroc :
Yacoub El Mansour, un quartier de Rabat
Yacoub El Mansour (arrondissement), une préfecture d'arrondissement à Rabat
Abu Yusuf Yaqub al-Mansur, un calife almohade